Az 1995–1996-os jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság a Jugoszláv SZK labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának negyedik alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. 

A pontvadászat 20 csapat részvételével zajlott. A bajnokságot a Partizan Beograd csapata nyerte.

Lebonyolítási rendszer
A bajnokságot tíz-tíz csapat részvéttelével két csoportra (A, B ) és két részre (őszi, tavaszi) osztották. A csapatok oda-vissza játszottak egymással. Az őszi fordulók végén az A csoport utolsó négy helyezettje, helyet cserélt a B csoport első négy helyezettjével. A bajnokság végén ugyanez történt, annyi kivétellel, hogy az utolsó két helyezett kiesett a másodosztályba.

Őszi fordulók

IA csoport

IB csoport

Tavaszi fordulók

IA csoport

IB csoport

 A Partizan Beograd az 1995-96-os szezon bajnoka.
 A Napredak Kruševac és a Radnički Beograd kiesett a jugoszláv SZK másodosztályba (Druga szavezna liga).

Források 
 Táblázatok és eredmények az RSSSF-en 

Jugoszláv 1
Jugoszláv 1
Jugoszláv labdarúgó-bajnokságok
Jugoszláv 1